Georgios Ioannidis ist der Name folgender Personen:

* Georgios Ioannidis (Boxer) (* 1966), griechischer Boxer
 Georgios Ioannidis (Fußballspieler) (* 1988), griechischer Fußballspieler